Альбрехт VI (; ) — ландграф Лейхтенберга (1646—1650). Шестой сын герцога Баварии Вильгельма V (1548—1626) и его жены Ренаты Лотарингской (1544—1602).

Биография 
В 1612 году (26 февраля) женился на Мехтильде фон Лейхтенберг, дочери ландграфа Георга Людвига фон Лейхтенберга и Саломеи фон Баден-Баден.

В 1646 году по правам жены унаследовал ландграфство Лейхтенберг. В 1650 г. обменял его своему брату курфюрсту Максимилиану I на имперское графство Хааг.

В 1651—1654 регент при несовершеннолетнем племяннике курфюрсте Фердинанде Марии.

Дети 
 Мария Рената (1616—1630)
 Карл Иоганн Франц (1618—1640)
 Фердинанд Вильгельм (1620—1629)
 Максимилиан Генрих (1621—1688), архиепископ Кёльна
 Альбрехт Сигизмунд (1623—1685), епископ Регенсбурга и Фрейзинга.

Генеалогия

Примечания

Источники 
 Die Landgrafen von Leuchtenberg: historisch genealogisch erläutert. Johann Baptist Brenner - 1834 
 Dieter Albrecht: Maximilian I. von Bayern 1573-1651, Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 1998, S. 153

Ландграфы Лейхтенберга